Velika nagrada Francije 1985 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 7. julija 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 53
| 1:31:46,266
| 5
| 9
|-
! 2
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 53
| + 6,660 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 53
| + 9,285 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 53
| + 53,491 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 53
| + 53,690 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 53
| + 1:15,167
| 10
| 1
|-
! 7
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 53
| + 1:44,212
| 11
|  
|-
! 8
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 52
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 52
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 11
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 12
| 9
|  Manfred Winkelhock
| RAM-Hart
| 50
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 50
| +3 krogi
| 26
|  
|-
! 14
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 49
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! 15
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 49
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! Ods
| 4
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 32
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 30
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 26
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 20
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 19
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 8
| Gorivo
| 23
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 6
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 5
| Turbo
| 3
|  
|-
! Ods
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 4
| Krmil. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 2
| Turbo
| 15
|  
|-
! DNS
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 0
| Poškodba
| 8
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Keke Rosberg 1'39.914

Formula 1 sezona 1985
1985